

Arts 
 Realisme: corrent artístic que aspira a representar les coses com són en la realitat
 Realisme socialista: un estil que ha d'enaltir els objectius polítics del comunisme i del socialisme
 Realisme màgic: moviment artístic que introdueix elements sobrenaturals o fantàstics en pintures o narracions de caràcter realistic.
 Realisme literari o literatura realista és una concepció que intenta plasmar en l'art com és la vida, la realitat.
 Realisme històric: un moviment literari en Catalunya entre1959 i 1968.
 Hiperrealisme: un moviment de l'inici dels anys 1970 que reprodueix en pintures o en esculptures una mena de reproducció fotogràfica de la realitat

Filosofia 
 Realisme (filosofia) o realisme platònic: una posició que considera les formes platòniques o conceptes universals, com reals
 Realisme científic una opció epistemològica que sosté que existeix una realitat objectiva, que l'objectiu primordial de la ciència és descriure i explicar

Política 
 Realisme polític: Política pragmatica que té compte del possible i fa abstracció de principis massa idealistes